Salvan bezeichnet 
eine Gemeinde im Kanton Wallis in der Schweiz, siehe Salvan VS
Salvan (Waldmensch) (v. lat. silva = Wald) der ladinischen Sagenwelt. Andere Schreibweisen sind Salwan, Salwang oder Salvang.